Az-Zawija (Palestyna)
 Az-Zawija (Bajsan)
 Az-Zawija (Libia)
 Az-Zawija (gmina w Libii)